Teen Wolf (en español: Lobo adolescente) puede referirse a:

 Teen Wolf, una película de 1985, protagonizada por Michael J. Fox;
 Teen Wolf Too, una película 1987, secuela de Teen Wolf;
 Teen Wolf (serie de televisión de 1986), una serie de televisión animada de 1986 basada en la película de 1985;
 Teen Wolf (serie de televisión de 2011), un serie de televisión de 2011 de MTV y basada en la película de 1985; o
 I Was a Teenage Werewolf, una película de 1957 que algunos creen que inspiró la película de 1985, Teen Wolf.